Принцеза Медлен, војвоткиња од Хелсингланда и Гестрикланда () је шведска принцеза.

Рођена је 10. јуна 1982, палати Дротнинголм, у Стокхолму, као најмлађе дете шведског краља Карла XVI Густафа и Силвије од Шведске. Крштена је 31. августа, исте године. Говори енглески, немачки, шведски а помало и француски језик. 11. августа 2009, је била бјављена њена веридба са Јонасом Бергстромом, која је у априлу, 2010, била раскинута. 25. октобра 2012, је обављена веридба са америчко-британским предузетником Кристофером О'Нилом. Венчање је одржано 8. јуна 2013. године.

Њихова је ћерка Принцеза Леонора, војвоткиња од Готланда.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1982.
Династија Бернадот
Швеђани
Шведска краљевска породица